Suspense à la télévision est le septième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches de Suspense à la télévision furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 9/67 à 29/67).

Personnages

Les enquêteurs 
 Ric Hochet
 Nadine
 Commissaire Bourdon
 Inspecteur Ledru

Victimes, témoins et suspects 
 « L'homme grimé en barbu », le méchant récurrent du récit
 Lionel, jeune chanteur de variétés
 Largo, chanteur rival de Lionel
 Gene Carmann, alias Eugène Carmant, imprésario de Lionel
 Étienne, secrétaire de Carmann
 Jean-Luc, réalisateur d'une émission de télévision
 Jo-le-colosse

Lieux de l'action 
Paris, et notamment la Maison de l'ORTF. Deux scènes en diptyque s'y déroulent : l'une où Lionel, Nadine et Ric se verront tour à tour menacés ou molestés et dont le barbu s'enfuit ; l'autre, qui est la résolution, est organisée comme une représentation théâtrale, en direct à la télévision, avec poursuite du méchant dans les cintres au moyen de projecteurs.

Résumé  
Les numéros de pages indiqués ci-dessous ne sont pas les numéros des planches. Dans la mesure où la planche 1 commence en page 3, on obtient le numéro de planche en soustrayant 2 au numéro de la page.

Mise en place de l'intrigue (page 3 à 12) 
Lionel, jeune chanteur à succès passant fréquemment à la télévision, est en proie aux intimidations et aux agressions d'un maître-chanteur grimé en barbu qui lui promet de subir « un malheur », à lui ou sa famille, si on ne le paye pas. Le bandit signe ses lettres d'un masque. Il réclame la somme de  (valeur 1968). Il agresse le jeune homme dans le train Bruxelles-Paris.

Ric le rencontre, part à sa poursuite et manque de peu d'être projeté hors du train.

Il fait aussi connaissance avec diverses personnes : Largo, artiste rival de Lionel, et Carmann, assisté de son secrétaire, qui a été jusqu'à peu son impresario.

L'enquête (page 13 à 42) 
Les événements se succèdent.

Une télévision explose chez Lionel.

Alors qu'il doit chanter à la Maison de la radio, Lionel reçoit une nouvelle lettre de menace lui enjoignant de retirer  de son compte bancaire immédiatement ; le jeune homme décide d'obtempèrer. Ric découvre ce que va faire Lionel et s'installe, avec l'accord du jeune homme, dans la voiture. Il assiste à la remise de la rançon ; il poursuit le bandit (toujours grimé en homme barbu) et l'affronte, d'abord en bateau sur la Seine, ensuite à terre. Il se fait tirer dessus à deux reprises ; le barbu manque de l'asphyxier en lui faisant tomber sur son dos plusieurs centaines de kilos de graviers.

Par la suite, Lionel se produit finalement à la Maison de la radio ; néanmoins durant le spectacle le barbu intervient alors et fait tomber un projecteur sur le jeune homme, sauvé de justesse grâce à l'intervention de Ric. Une nouvelle course-poursuite a lieu dans les locaux de la Maison de la radio ; le barbu se sert de Nadine, placée au mauvais endroit au mauvais moment, en tant qu'otage pour quitter les lieux ; Ric se fait assommer avec une hache en plastique dur.

Ric organise, avec l’aide de Joe-le-colosse, un cambriolage du domicile de Carmann ; le coffre-fort est forcé et on ne découvre rien de spécialement intéressant.

En retournant chez lui, Ric, près du domicile de Lionel, remarque le jeune homme sortir de chez lui ; il est sur le point de remettre la somme de  réclamée à l'agresseur. Ric lui propose de prendre sa place ; la remise de la rançon doit avoir lieu près d'une péniche ; une nouvelle bagarre a lieu entre Ric et le barbu, qui maîtrise à la fois Ric et Lionel. Ces derniers sont placés en détention dans la cale de la péniche ; le barbu ouvre une voie d'eau, expliquant que la péniche va bientôt couler. Heureusement, Ric avait placé un bipeur électronique émettant un signal radio toutes les 30 s. Bourdon et ses hommes interviennent, permettant la délivrance des deux jeunes gens.

Une émission de télévision doit avoir lieu, à laquelle doit participer Lionel. En accord avec Jean-Luc, le réalisateur, le sujet concerne les menaces dont fait l'objet Lionel…

Dénouement et révélations finales (page 43 à 46) 
Ric a découvert que le but du maître-chanteur est en réalité de se débarrasser de Lionel, qui a découvert, sans le savoir, un réseau d'espionnage. Les messages secrets étaient envoyés grâce au décor de scène pour la chanson Les Chiffres. Le chef du réseau était Étienne, le secrétaire de Carmann. Étienne, accusé par Lefranc, menace ce dernier avec un pistolet devant les caméras de télévision, il est finalement maîtrisé et arrêté..

Action et rebondissements 
Ric est frappé dès la planche 4 () par un barbu et manque d'être projeté du train à la planche 5 (). Il est menacé d'une arme miniature puis finalement assommé à la planche 6 (). Une télévision explose en planche 11 (). Il essuie les coups de feu du barbu aux planches 20 et 21 ( et 23), pour finir enseveli sous un tas de gravier tombé d'un silo à la 21. Il est une troisième fois assommé avec une hache en plastique dur par le barbu à la planche 29 (). Il manque d'être noyé en planches 37-38 ()

Véhicules remarqués 

 Train TEE, avec locomotive CC 40100
 Lincoln Continental coupé 1966, voiture du chanteur Lionel
 Volvo P1800, voiture de Ric Hochet
 Canot Chris-Craft, utilisé par un des bandits

Observations 
 .
 Dans l'album, Nadine, dont c'est la deuxième apparition dans la série, cesse de vouvoyer Ric et le tutoie (planche 13 en page 15).

Notes et références 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1968
Espionnage dans la bande dessinée
1968 en littérature d'espionnage